Sagmeister ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Sagmeister (* 1974), deutscher Bobsportler
 Michael Sagmeister (* 1959), deutscher Musiker
 Otto Sagmeister (1906–1985), österreichischer Manager und Politiker (SPÖ)
 Stefan Sagmeister (* 1962), Grafikdesigner und Typograf

Sagmeister heißt der Ort
 Sagmeister (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Sägmeister
 Sangmeister